Manuel Domínguez puede referirse a:

Manuel Domínguez, vicepresidente de la República del Paraguay.
Manuel Domínguez, historiador paraguayo.
Manuel Domínguez Cerda, cineasta chileno.
Manuel Domínguez Hernández, político español, alcalde de Vilvestre.
Manuel Domínguez Benavides, periodista y político español.
Manuel Domínguez Quintanar (1830-1910) médico, literato y político mexicano. 
Manuel Domínguez Sánchez, pintor español del siglo XIX
Manuel Domínguez Sánchez, futbolista español del Real Betis Balompié.
Manuel Augusto Domínguez, (1906-1990) arquitecto, docente y escritor argentino. 
Manuel Jorge Domínguez, ciclista español.
Yosi Domínguez (José Manuel Domínguez Álvarez), músico del grupo de rock Los suaves.